Diversi edifici religiosi sono dedicati a San Frediano:
La grandiosa basilica di San Frediano a Lucca dove il santo stesso è sepolto
L'antica chiesa di San Frediano, oggi chiesa dei Santi Jacopo e Frediano, a Bagni di Lucca
La chiesa di San Frediano a Barga
La chiesa di San Frediano a Borgo a Mozzano
La chiesa di San Frediano a Camugliano
La pieve di San Frediano a Capannori
La chiesa di San Frediano in Cestello a Firenze
La chiesa di San Frediano a Marciana
La chiesa di San Frediano a Molazzana
La chiesa di San Frediano a Pisa
La chiesa di San Frediano a Vecchiano
La chiesa di San Frediano a San Frediano a Settimo nel comune di Càscina
La chiesa di San Frediano in Cestello a Firenze